Зерен — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Зеренское».

География 
Село находится в восточной части района, на левом берегу реки Урюмкан, вблизи места впадения в неё реки Зерен, на расстоянии примерно 95 километров (по прямой) к северо-востоку от села Газимурский Завод. Абсолютная высота — 571 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −25 — −28 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 16 — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 300—350 мм. Снежный покров держится в среднем в течение 140—180 дней в году
Часовой пояс

История 
Основано в начале XVIII века. По состоянию на 1851 год, посёлок в составе станицы Богдатской Забайкальского казачьего войска. В 1930 году, в ходе коллективизации, был образован колхоз имени В. М. Молотова. С 1961 года в селе функционировало отделение совхоза «Ушмунский».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,9 %, женщины — соответственно 51,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 249 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры. библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Газимуро-Заводского района